Gudum Kirke kan avse:

Gudum Kirke – en kyrka i Gudum i Lemvigs kommun på Jylland i Danmark, se Gudum Kloster
Gudum Kirke (Ålborg) – en kyrka i Ålborgs kommun på Jylland i Danmark
Gudum Kirke (Slagelse) - en kyrka i Slagelse kommun på Sjælland i Danmark